Die Saison 2002/03 war die 18. Austragung der zweithöchsten finnischen Fraueneishockeyliga, der Naisten I-Divisioona. Die Ligadurchführung erfolgte durch den finnischen Eishockeybund Suomen Jääkiekkoliitto. Fünf Mannschaften qualifizierten sich für die Liga-Relegation zur Naisten SM-sarja.

Modus 
Die zweite Liga, die 1. Division wurde von zwei auf fünf regionale Gruppen erweitert. Die jeweils beiden erstplatzierten Mannschaften erreichten die K.O.-Runde, deren fünf Sieger an der Relegation zur Naisten SM-sarja teilnahmen.

Gruppenphase

Gruppe Nord

Gruppe West

Gruppe Mitte

Gruppe Ost

Gruppe Süd

Play-offs

Weblinks 
 Championnat féminin de Finlande 2002/03 auf passionhockey.com

2002
Eishockeysaison 2002/03
Eishockeywettbewerb in Finnland